Wieselgren ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Wieselgren (* 1929), schwedische Malerin   
 Gull Wieselgren (1920–1984), schwedische Kugelstoßerin  
 Hans Wieselgren (* 1952), schwedischer Fechter   
 Harald Wieselgren (1835–1908), schwedischer Bibliothekar und Historiker   
 Hildegard Wieselgren (1876–1944), schwedische Übersetzerin   
 Ing-Marie Wieselgren (* 1958), schwedische Psychiaterin   
 Jon Peter Wieselgren (1928–2017), schwedischer Politiker (Ny Demokrati)  
 Oscar Wieselgren (1886–1971), schwedischer Bibliothekar 
 Peter Wieselgren (1800–1877), schwedischer lutherischer Theologe, Literaturhistoriker und Biograph
 Per Wieselgren (1900–1988), schwedischer Sprachwissenschaftler  
 Ragnar Wieselgren (1868–1927), schwedischer Ingenieur  
 Sigfrid Wieselgren (1843–1910), schwedischer Politiker und Autor